Ольга Александровна Маркина (24 января 1926 — 8 февраля 2011, Москва) — советская и российская актриса и телеведущая.

Биография 
Участница Великой Отечественной войны. В 1941—1943 годах — медсестра эвакогоспиталя № 1602.

В 1949 году окончила филологический факультет Ростовского государственного университета.
В 1953 году окончила ВГИК.
В 1953—1957 годах работала в Московском Театре-студии киноактёра.
С 1959 года — актриса киностудии имени М. Горького.

Исполнительница эпизодических киноролей в 1960—1980-е годы. Играла взбалмошных, вредных тёток. Лучшие работы — в фильмах Якова Сегеля «Инопланетянка» и «Риск — благородное дело». 
«Журналист».
Ушла из жизни 8 февраля 2011 года в Москве. Похоронена на участке Н18 Долгопрудненского (Южного) кладбища.

Фильмография

Художественные фильмы 

  — Сельский врач — секретарь собрания (нет в титрах)
  — Верные друзья — пассажирка теплохода (нет в титрах)
 — — Тихий Дон — самогонщица, хозяйка хаты (нет в титрах)
  — Спасённое поколение — Елена Петровна
  — Первое свидание — Настя, сестра Павла
  — Грешница — Ефросинья
  — Половодье — тётя Паня
  — Путь к причалу — мать Васьки
  — Встреча на переправе (короткометражный)
  — Если ты прав… — работница узла
  — Понедельник — день тяжёлый — дежурная скорой помощи (нет в титрах)
  — Свет далёкой звезды — Ольга Ивановна Миронова
  — Серая болезнь — сплетница у ЗАГСа
  — Журналист — Ангелина Анатольевна, зав.клубом
  — Мы с Вулканом — Анна Прокофьевна, учительница биологии
  — Трое — содержательница публичного дома
  — Море в огне
  — Расплата — Ольга Платова
  — Свистать всех наверх! — медноволосая дама
  — Минута молчания — секретарша тётя Паша, (нет в титрах)
  — Айрик — эпизод
  — Любить человека — посетительница
  — Инженер Прончатов — продавщица
  — Перевод с английского — эпизод
  — Капля в море — пассажирка автобуса (нет в титрах)
 — — Вечный зов — эпизод
  — Ещё не вечер — Александра Жигалкина
  — Предательница — Ольга Ивановна
  — Солдаты свободы | Vojáci Svobody / A szabadság katonái — эпизод
  — Риск — благородное дело — Алла Шмыг, гримёр
  — Мелодии одной оперетты (фильм-спектакль) — мадам Фаблаз
  — В одно прекрасное детство — дама, в которую метали томагавки
  — Талисман — дежурный врач
  — Инопланетянка — Ирина Павловна, начальник отдела
  — Лев Толстой | Lev Tolstoj — Ершова
  — Мёртвые души — трактирщица
  — Вход в лабиринт — соседка
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска−2
  — Настоящая любовь — Жозефина Ромуальдовна

Озвучивание фильмов 
 1957 — Король в Нью-Йорке — Мона Кромвель, роль Джоан Ингрэм
 1960 — На пороге бури — Айя Спааре, роль Антры Лиедскалныни
 1966 — Приключения в загородном доме | Monsieur le president-directeur general (Франция)
 1967 — Большая зелёная долина | Didi mtsvane veli — роль Л. Капанадзе
 1968 — Лесная легенда | Libahunt — роль Э. Рауэр
 1969 — В одном южном городе — Мансура, роль Сусанны Меджидовой
 1969 — Серафино | Serafino (Италия, Франция)
 1969 — У богатой госпожи | Pie Bagātas Kundzes — роль З. Стунгуре
 1971 — Когда остановилась мельница — Форишта, роль М. Ибрагимовой
 1972 — Живите, девушки — роль С. Меджиновой
 1972 — Зита и Гита | सीता और गीता (Индия) — Каушалья, роль Манорамы
 1973 — Шах королеве бриллиантов — Балоде, роль Ирины Томсоне
 1974 — Спелые гроздья — роль М. Тбилели
 1975 — Первая ласточка — Пация, роль Т. Дадиани

Ссылки 
 МАРКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Похороненные на Долгопрудненском кладбище